ТСР — многозначная аббревиатура:
 ТСР — телеграфно-строительная рота
 ТСР — теплосчётчик-регистратор
 ТСР — термостимулированная релаксация
 ТСР — технические средства реабилитации
 ТСР — технологическая схема разработки

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей